BSAC – British Screen Advisory Council – Consiglio degli industriali cinematografici e televisivi britannico.
BSAC – British Sub-Aqua Club – ente inglese di addestramento alla subacquea.